Santiago de los Caballeros es una ciudad en la República Dominicana.

Santiago de los Caballeros también puede referirse a:
Santiago de los Caballeros de Guatemala, nombre con el que fue fundada la ciudad de Antigua Guatemala.
Santiago de los Caballeros de León, otro de los nombres de la ciudad de León, Nicaragua.
Santiago de los Caballeros de Mérida, otro de los nombres de la ciudad de Mérida, Venezuela.